"Westplein", de voormalige naam van het "Helden der Zeeplein" in Den Helder, hernoemd na de oprichting van een monument voor Dorus Rijkers na 1928.
 Westplein (Rotterdam), een plein bij de Veerhaven in het Scheepvaartkwartier in Rotterdam.
 Westplein (Utrecht), een verkeersplein aan de westkant van het Centraal Station van Utrecht.
 Westplein (sneltramhalte), een voormalige halte op het Westplein van de Utrechtse sneltram.